Гіпербола (література)
 Гіпербола (математика)

Посилання